Белоре́ченская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Белореченская улица — улица в селе Великовечном Белореченского района Краснодарского края
 Белореченская улица — улица в Екатеринбурге
 Белореченская улица — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Белореченская улица — улица в Москве

В Майкопе 
 Белореченская улица
 Белореченская улица (Станица Ханская)

 Белореченская улица — улица в Нальчике
 Белореченская улица — улица в Новосибирске
 Белореченская улица — улица на хуторе Октябрьском Краснодара
 Белореченская улица — улица в Орске Оренбургской области
 Белореченская улица — улица в Ростове-на-Дону

В Серове Свердловской области 
 Белореченская улица
 1-я Белореченская улица
 2-я Белореченская улица

 Белореченская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Белореченская улица — улица в Уфе
 Белореченская улица — улица на хуторе Южном Курганинского района Краснодарского края

Украина 
 Белореченская улица — улица в Днепропетровске
 Белореченская улица — улица в Донецке

См. также 
 Белореченский Овраг — улица в Уфе
  — название ряда переулков в ex-СССР.
 Белореченский проезд — улица в Орске Оренбургской области
  — топоним.